Tersamisch ist die östlichste aller samischen Sprachen und gehört somit zur uralischen Sprachfamilie. Heute gibt es vielleicht noch 2 aktive Tersamischsprecher auf der Halbinsel Kola im Nordosten Russlands. Etwa 20 Personen haben Sprachkenntnisse auf verschiedenen Niveaus. Die Sprache ist nicht nur vom Aussterben bedroht, sondern auch relativ schlecht dokumentiert und beschrieben.

Schriftsprache 
Einige wenige tersamische Texte (wie z. B. der Gedichtband von Woronowa 1993) sind in der kildinsamischen Rechtschreibung und mit dem zusätzlichen Buchstaben ы̄ gedruckt worden.

Literatur 
 Scheller, Elisabeth 2011. The Sami Language Situation in Russia. In: "Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities." Uralica Helsingiensia 5. Helsinki. 79–96.
 Tereškin, Sergej N. 2002. Jokangskij dialekt saamskogo jazyka. 10.02.02. – jazyki narodov Rossijskoj Federacii. Dissertacija na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskich nauk. Sankt Peterburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet imeni A.I. Gercena. (Терешкин, С. Н. 2002. Йокангский диалект саамского языка. 10.02.02. – языки народов Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический Университет имени А. И. Герцена.)

Weblinks 

 
Oblast Murmansk